Финал Кубка УЕФА 1987 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1986/87, 16-го сезона в истории Кубка УЕФА. В решающих встречах сошлись шотландский клуб «Данди Юнайтед» и представитель Швеции — «Гётеборг».

Первый матч прошёл 6 мая 1987 года на стадионе «Уллеви» — домашней арене «ангелов». Благодаря голу форварда «Гётеборга» Стефана Петтерссона шведы праздновали победу в этой встрече со счётом 1:0. В ответном поединке, который состоялся через две недели на арене «Таннадайс Парк», команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. В итоге по сумме двух встреч обладателем Кубка УЕФА сезона 1986/87 стала шведская команда, завоевавшая этот трофей во второй раз в своей истории.

Путь к финалу

«Гётеборг»

«Данди Юнайтед»

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок УЕФА 1986/1987

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1987
Кубок УЕФА
Май 1987 года
Кубок УЕФА 1987
Кубок УЕФА 1987
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по футболу в Швеции
События 6 мая
События 20 мая
Спорт в Швеции в 1987 году
Спорт в Шотландии в 1987 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
Спортивные соревнования в Данди